Hughes Drain ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Hughes Drain (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Hughes Drain (Michigan), Kanal-Wasserlauf im Bundesstaat Michigan